Vini bianco, rosso, rosato e passito a Indicazione Geografica Tipica prodotti nel territorio della provincia della Spezia, su terreni a vocazione vitivinicola ad un'altitudine non superiore ai m.500 s.l.m.

Collegamenti esterni 
 

Vini IGT
Vini della Liguria